Wayne Thomas (né le  à Ottawa en Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste de gardien de but.

Biographie 

Thomas a été repêché par les Kings de Los Angeles et a joué pour les Canadiens de Montréal, les Maple Leafs de Toronto et les Rangers de New York dans la Ligue nationale de hockey.

Après sa carrière de joueur, il devient entraîneur et remporte la Coupe Turner de la  Ligue internationale de hockey avec les Golden Eagles de Salt Lake.

En 1993, il intègre l'organisation des Sharks de San José. En , après avoir passé 22 ans avec les Sharks, dont 19 comme assistant du directeur-général et 14 comme vice-président, il prend sa retraite.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Joueur 

| 1966-1967 || Combines de Morrisburg || Coupe Allan || 3 || 0 || 2 || 0 || 127 || 13 || 6,14 ||  || 0 ||  || 3 || 0 || 2 || 127 || 13 || 6,14 ||  || 0 || 
|-
| 1968-1969 || Badgers du Wisconsin || WCHA || 16 || 9 || 6 || 1 || 943 || 44 || 2,8 ||  || 2 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1969-1970 || Université du Wisconsin || WCHA || 21 || 14 || 7 || 0 ||  || 60 || 2,88 ||  || 1 ||  || 4 || 3 || 1 || 240 || 10 || 2,5 ||  || 0 || 
|-
| 1970-1971 || Voyageurs de Montréal || LAH || 33 || 8 || 17 || 6 ||  || 111 || 3,57 ||  || 1 || 6 || 3 || 0 || 3 || 179 || 12 || 4,02 ||  || 0 || 0
|-
| 1971-1972 || Voyageurs de la Nouvelle-Écosse || LAH || 41 || 22 || 8 || 10 ||  || 100 || 2,51 ||  || 1 || 20 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1972-1973 || Voyageurs de la Nouvelle-Écosse || LAH || 6 ||  ||  ||  || 300 || 8 || 1,6 ||  || 1 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1972-1973 || Canadiens de Montréal || LNH || 10 || 8 || 1 || 0 || 583 || 23 || 2,37 ||  || 1 || 2 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1973-1974 || Canadiens de Montréal || LNH || 42 || 23 || 12 || 5 ||  || 111 || 2,76 ||  || 1 || 6 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1975-1976 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 64 || 28 || 24 || 12 ||  || 196 || 3,19 ||  || 2 || 18 || 10 || 5 || 5 || 587 || 34 || 3,48 || 90,6 || 1 || 
|-
| 1976-1977 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 33 || 10 || 13 || 6 ||  || 116 || 3,86 ||  || 1 || 4 || 4 || 1 || 2 || 201 || 12 || 3,58 || 88,6 || 0 || 0
|-
| 1977-1978 || Rangers de New York || LNH || 41 || 12 || 20 || 7 ||  || 141 || 3,6 ||  || 4 || 9 || 1 || 0 || 1 || 60 || 4 || 4 || 85,2 || 0 || 
|-
| 1978-1979 || Rangers de New York || LNH || 31 || 15 || 10 || 3 ||  || 101 || 3,63 ||  || 1 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1979-1980 || Rangers de New York || LNH || 12 || 4 || 7 || 0 || 668 || 44 || 3,95 ||  || 0 || 2 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1979-1980 || Nighthawks de New Haven || LAH || 5 || 5 || 0 || 0 || 280 || 11 || 2,36 ||  || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1980-1981 || Rangers de New York || LNH || 10 || 3 || 6 || 1 || 600 || 34 || 3,4 ||  || 0 || 2 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 

| 243 || 103 || 93 || 34 ||  || 766 || 3,34 ||  || 10 || 41 || 15 || 6 || 8 || 848 || 50 || 3,54 ||  || 1 ||

Entraîneur 

|-
| 1985-1986 || Golden Eagles de Salt Lake || LIH || 82 || 44 || 36 || 2 || Éliminés au  tour
|-
| 1986-1987 || Golden Eagles de Salt Lake || LIH || 82 || 39 || 31 || 12 || Champions
|-
| 1988-1989 || Rivermen de Peoria || LIH || 82 || 31 || 42 || 9 || Éliminés au  tour
|-
| 1989-1990 || Rivermen de Peoria || LIH || 82 || 31 || 38 || 13 || Éliminés au  tour

Références 

Naissance en octobre 1947
Joueur canadien de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Badgers du Wisconsin
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Voyageurs de Montréal
Joueur des Voyageurs de la Nouvelle-Écosse
Joueur des Nighthawks de New Haven
Champion de la Coupe Calder
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Champion de la Coupe Stanley
Gagnant du trophée du commissaire (LIH)